Fuchsschwanz steht für:
 Fuchsschwanz (Schmuck), Schwanz eines Fuchses als Verzierung oder Trophäe
 Fuchsschwanz (Säge), Werkzeug
 Musikinstrument, siehe Singende Säge
 Lisi Ogon, deutsch Fuchsschwanz oder Steinholz, Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen

Pflanzen:
 Fuchsschwanzgewächse, Nutzpflanzenfamilie
 Amarant (Pflanzengattung), Gattung der Fuchsschwanzgewächse
 Garten-Fuchsschwanz, Nutzpflanze und Zierpflanze
 Rispen-Fuchsschwanz, Nutzpflanze und Zierpflanze
 Fuchsschwanzgräser, Gräsergattung

Siehe auch:
Foxtail